El término Yahoo hace referencia a:

 Yahoo, personaje recurrente en la literatura; o
 Yahoo! Inc., empresa y buscador.